The Pirate (roman), een roman van Walter Scott, uit 1821
 The Pirate (1948), een Amerikaanse musicalfilm uit 1948, geregisseerd door Vincente Minnelli
 The Pirate (1978), een Amerikaanse televisiefilm uit 1978, geregisseerd door Ken Annakin

Zie ook 
 Pirate (doorverwijspagina)